

Cinema 
 The Light That Failed – cortometraggio del 1910 diretto da Percy Stow
 The Light That Failed – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 The Light That Failed – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
 The Light That Failed – film del 1916 diretto da Edward José
 The Light That Failed – film del 1923 diretto da George Melford
 La luce che si spense – film del 1939 diretto da William A. Wellman

Televisione
 The Light That Failed – film per la televisione del 1961 diretto da Marc Daniels

Letteratura 
 La luce che si spense (The Light That Failed) – romanzo di Rudyard Kipling del 1890